Рюйтли ():

 Рюйтли, Тармо (род. 1954) — эстонский футболист и тренер.
 Рюйтли, Хенри (род. 1987) — эстонский футболист.

См. также 
 Улица Рюйтли
 Рютли (значения)